Vasilis Dimitriadis (Tessalônica, 1 de Fevereiro de 1966) é um ex-futebolista profissional grego, atuava como atacante.

Carreira 
Dimitriadis começou no Aris, e encerrou também sua carreira no Aris Salônica, mas, fez sucesso mesmo no AEK Atenas onde, foi por duas oportunidades, artilheiro da Superliga Grega, também disputou a Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do Aris FC
Futebolistas do AEK FC
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994